Agama:
 Agama — род ящериц подсемейства Agaminae.
 Sphaeropthalma  — род ос-немок из подсемейства Sphaeropthalminae.

См. также 
 Агамы